Parlamento de Tapihue puede referirse a varios Parlamentos mapuches llevados a cabo en las riberas del Estero Tapihue en la confluencia con el Río Claro, a la vista del Fuerte Santa Lucía de Yumbel en los siguientes fechas :
1 de enero de 1716
8 de diciembre de 1738
20 de diciembre de 1746 
21 de diciembre de 1774
10-14 de enero de 1825